Михаил Скворцов:
 Скворцов, Михаил Александрович (1876—1963) — российский и советский патологоанатом.
 Скворцов, Михаил Алексеевич (1887—1967) — офицер Собственного Е. И. В. Конвоя, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Скворцов, Михаил Васильевич (1921—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Скворцов, Михаил Николаевич (1845—не ранее 1918) — псковский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.